Kapa kan syfta på:
 Kapa – med våld eller hot om våld obehörigen bemäktiga sig eller ta kontrollen över något, se kapning
 Kapa, Burkina Faso, en ort i Burkina Faso